Rodelló és un indret i partida del terme municipal de Castell de Mur, dins de l'antic terme de Guàrdia de Tremp, al Pallars Jussà.

És al sud i sud-est de la vila de Guàrdia de Noguera, a la dreta de la llau de Rodelló. Queda a ponent de la carretera C-13. Al sud de Rodelló hi ha els paratges del Tros de Canja, l'Hospital i les Esplanes. Més al sud hi ha encara les Vielles, la Cabana del Lluc i l'ermita de Sant Sebastià.

Rodelló